Misak ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Misak (geboren 1947), österreichischer Musiker, Radio- und Fernsehtechniker
 Helmuth Karl Misak (1932–2008), österreichischer Koch